Die Scottish Premier League wurde 1999/2000 zum zweiten Mal ausgetragen. Es war zudem die 103. Austragung der höchsten Fußball-Spielklasse innerhalb der Scottish Football League, in welcher der Schottische Meister ermittelt wurde. In der Saison 1999/2000 traten 10 Vereine in insgesamt 36 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils zweimal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Bei Punktgleichheit zählte die Tordifferenz.

Die Glasgow Rangers gewannen zum insgesamt 49. Mal in der Vereinsgeschichte die schottische Meisterschaft. Die Gers qualifizierten sich als Meister für die Champions League Saison-2000/2001. Der Zweit- und Drittplatzierte, Celtic Glasgow und Heart of Midlothian, sowie der unterlegene Pokalfinalist FC Aberdeen qualifizierten sich für den UEFA-Pokal.

Da die Liga für die folgende Saison auf zwölf Teams aufgestockt wurde, gab es in dieser Spielzeit keinen Absteiger. Mit 25 Treffern wurde Mark Viduka von Celtic Glasgow Torschützenkönig.

Statistik

Abschlusstabelle

Siehe auch 
 Edinburgh Derby
 Dundee Derby
 New Firm
 Old Firm
 Liste der Torschützenkönige der Scottish Premier Division

Einzelnachweise

Weblinks 
 Scottish Premier League 1999/2000 bei statto.com
 Scottish Premier League 1999/2000 in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation
 Scottish Premier League 1999/2000 bei www.kicker.de

1999/2000
Fußballsaison 1999/2000